Závadka può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Závadka – comune del distretto di Gelnica, nella regione di Košice 
 Závadka – comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice 
 Závadka – comune del distretto di Humenné, nella regione di Prešov 
 Závadka nad Hronom – comune del distretto di Brezno, nella regione di Banská Bystrica